Carl (eller Karl) Bonde kan avse olika medlemmar av släkten Bonde:

 Karl Knutsson (Bonde) (1408/09–1470), Sveriges konung 1448–1457, 1464–1465 och 1467–1470, Norges konung 1449–1450
 Carl Bonde (1581–1652), friherre, kammarherre, riksråd
 Carl Bonde (1648–1699), greve, ambassadör, kungligt råd, sonson till Carl Bonde (1581–1652)
 Carl Bonde (1741–1791), greve, riksråd, excellens, en av rikets herrar, sonson till Carl Bonde (1648–1699)
Carl Bonde (1709–1740), lagman i Tiohärads lagsaga
 Carl Göran Bonde (1757–1840), friherre och en av rikets herrar
 Carl Jedvard Bonde (1813–1895), friherre, överstekammarherre och historisk samlare, sonson till Carl Göran Bonde
 Carl Carlson Bonde (1850–1913), friherre, talman och liberal politiker, son till Carl Jedvard Bonde
 Carl Bonde (1872–1957), greve och OS-medaljör i dressyr 1912 och 1928
 Carl Gotthard Bonde (1877–1937), friherre och hovjägmästare
 Carl C:son Bonde (1897–1990), greve och överste
 Carl Jedvard Bonde (1914–1988), friherre och hovjägmästare
 Carl Bonde, född 1947, greve och ägare av Hörningsholms slott, huvudman för ätten Bonde af Björnö

Se även 
 Carl Trolle-Bonde